Plaats in Indonesië
 Tawang Rejo (Binangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Tawang Rejo (Pandaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Tawang Rejo (Belitang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra